Нижче наведено Список країн за майбутнім населенням, спрогнозований ООН за середнім варіантом (). Він прорангований від 2020 до 2100 років за десятиліттями. Усі числа наведені у тисячах.

Список

Див. також 
 Список країн за населенням
 Населення Землі

Примітки

Посилання 
 United Nations, Department of Economic and Social Affairs — Population Division — World Population Prospects, the 2015 Revision
Демографія
Міжнародні рейтинги
Списки країн